Ehrensvärd ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Ehrensvärd (1710–1772), schwedischer Graf, Feldmarschall und Künstler
 Carl August Ehrensvärd (1745–1800), schwedischer Zeichner, Architekt, Kunsttheoretiker sowie Graf
 Carl-August Graf Ehrensvärd (General) (1892–1974), schwedischer General 
 Johan Jakob Ehrensvärd (1666–1731), schwedischer Militär
 Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd (1773–1856), dänische Schriftstellerin und Novellistin